Amerikai Egyesült Államok
 Stuart-sziget (Alaszka)
 Stuart-sziget (Washington)
 Kanada
 Stuart-sziget (Brit Columbia)